Colonnata – frazione di Carrara sulle Alpi Apuane famosa per il suo lardo e per il marmo di Carrara
 Colonnata – frazione di Ascoli Piceno
 Colonnata – frazione di Sesto Fiorentino (FI)